Andrei Sidorenkov – calciatore estone
 Genrik Sidorenkov – hockeista su ghiaccio sovietico